Senaat (volksvertegenwoordiging), een deel van de volksvertegenwoordiging in diverse landen

Historische senaat
 Senaat (Rome)
 Senaat (Oud-Griekenland)
 Senaat (Tweede Franse Keizerrijk)
 Senaat (Zuid-Afrika)

Moderne senaat
 Senaat (Argentinië)
 Senaat (Australië)
 Senaat (Bahama's)
 Senaat (Barbados)
 Senaat (België)
 Senaat (Belize)
 Senaat (Bolivia)
 Senaat (Brazilië), Senado Federal
 Senaat (Burundi)
 Senaat (Cambodja)
 Senaat (Canada)
 Senaat (Chili)
 Senado de la República (Colombia)
 Senaat (Democratische Republiek Congo) (Congo-Kinshasa)
 Senaat (Dominicaanse Republiek)
 Senaat (Egypte)
 Senaat (Equatoriaal-Guinea)
 Senaat (Fiji)
 Senaat van de Filipijnen, Senado ng Pilipinas
 Senaat (Frankrijk)
 Senaat (Gabon)
 Senaat (Grenada)
 Senaat (Haïti)
 Seanad Éireann (Ierland)
 Senaat van de Republiek (Italië)
 Senaat (Ivoorkust)
 Senaat (Jamaica), Sénat
 Senaat (Jordanië)
 Senaat (Kazachstan)
 Senaat (Kameroen)
 Senaat (Kenia)
 Senaat (Lesotho)
 Senaat (Liberia)
 Senaat (Madagaskar)
 Senaat van de Republiek (Mexico)
 Eerste Kamer der Staten-Generaal, ook wel Senaat (Nederland)
 Senaat (Nigeria)
 Senaat (Palau), Olbiil era Kelulau
 Senaat (Pakistan)
 Senaat (Paraguay), Cámara de Senadores
 Senaat (Polen), Senat Rzeczypospolitej Polskiej
 Senaat (Republiek Congo) (Congo-Brazzaville)
 Senaat (Roemenië), Senatul
 Senaat (Rusland), Сове́т Федера́ции (Sovet Federatsii)
 Senaat (Rwanda), Umutwe wa Sena of Sénat
 Senaat (Saint Lucia)
 Senaat (Senegal), Sénat du Sénégal
 Senaat (Somalië)
 Senado de España (Spanje)
 Senaat (Swaziland)
 Senaat (Thailand), วุฒิสภาไทย (Wutthisapha Thai)
 Senaat (Trinidad en Tobago), The Senate of the Republic of Trinidad and Tobago
 Senaat (Tsjechië)
 Senaat (Uruguay), Cámara de Senadores
 Senaat (Verenigde Staten)
 Senaat (staat) (Verenigde Staten)
 Senaat (Zimbabwe), ''''

 Het bestuur van een organisatie
 Vroeger: het bestuur van een universiteit in Nederland. Zie senaat (universiteit).
 Het hoogste uitvoerende orgaan, dus de deelstaatregering, van enkele Duitse deelstaten:
 Senaat (Berlijn)
 Senaat (Bremen)
 Senaat (Hamburg)
 De voormalige regering van Finland, zie Senaat (grootvorstendom Finland)

Zie ook 
 Hogerhuis